Lista delle città del Tennessee, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) e i census-designated place (CDP) dello Stato.
    
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
 
Tennessee